Westturkestan steht für verschiedene Gebiete:

Turkestan#Gliederung
Transoxanien